Slovenija:

 Potoki (Jesenice, Slovenija), naselje u sastavu općine Jesenice
 Potoki (Kobarid, Slovenija), naselje u sastavu općine Kobarid
 Potoki (Semič, Slovenija), naselje u sastavu općine Semič